Пати́нкин () — фамилия.
 Патинкин, Дон (1922—1995) — американский экономист.
 Патинкин, Мэнди (род. 1952) — американский певец и актёр.